Biscogniauxia — рід грибів родини Graphostromataceae. Назва вперше опублікована 1891 року.

Класифікація 
До роду Biscogniauxia відносять 68 видів:

Примітки

Джерела 
 Kuntze, O. 1891. Revisio generum plantarum. 2:375-1011 - P.398

Роди грибів
Сордаріоміцети